Strafford (Missouri)
 Strafford (Nova Hampshire)
 Strafford (Vermont)